Vieques, eiland en gemeente binnen de Spaanse Maagdeneilanden
Vicques (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Calvados
Vicques (Zwitserland), een plaats in het Zwitserse kanton Jura